Vat či Vát může znamenat:

 Vát (obec) – obec v Maďarsku
 wat, přepisováno též jako vat – druh klášterů v Laosu a Thajsku

Zkratka 
 VAT – anglická zkratka pro daň z přidané hodnoty (z anglického Value added tax)
 VAT – zkratka ISO 3166-1 pro stát Vatikán

Externí odkazy